Housing  bezeichnet:

 Serverhousing,  die Unterbringung und Netzanbindung eines Servers in einem  Rechenzentrum
 Housing in Massively Multiplayer Online Role-Playing Games: Möglichkeit, Häuser zu kaufen oder zu mieten, diese einzurichten und darin zu wohnen, siehe MMORPG-Jargon